Eatonville  (Flórida)
Eatonville (Washington)

Desambiguações de topônimos